Майкл Макдональд:
 Макдональд, Майкл (род. 1952) — американский певец и музыкант.
 Макдональд, Майкл (род. 1964) — американский актёр.
 Макдональд, Майкл (род. 1975) — ямайский бегун на короткие дистанции, призёр Олимпийских игр 1996 и 2000 года. Макдональд, Майкл (род. 1991) — американский боец ММА.